Агва дел Перо има више значења:
  Агва дел Перо (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва дел Перо (Санта Лусија Монтеверде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику